Похитонов — русская фамилия.

Известные носители:
 Похитонов, Григорий Данилович (1810—1882) — основатель фирмы «Общественная польза».
 
 
 Похитонов, Николай Данилович (1857—1897) — народоволец.